Le cavage est l'action qui consiste à rechercher des truffes. Il se pratique à l'aide d'un instrument à manche court, le cavadou, et du flair affûté d'un porc ou d'un chien.
 Un cavage est l'entrée d'une carrière de pierre, creusée à flanc de falaise, coteau, colline, etc. On parle également de bouche de cavage.